Луис Хосе Сантандер () (8 апреля 1960, Каракас, Венесуэла) — известный венесуэльский и мексиканский актёр и продюсер, игравший также в Мексике.

Биография 
Родился 8 апреля 1960 года в Каракасе. Вместе с родителями эмигрировал в США, затем вернулся обратно на родину. В детстве очень много хотел достичь со временем — дома сажал семена цветков, хотел быть биологом, затем хотел стать медиком даже поступил на медицинский факультет, но проучившись 2 курса перешёл на художественный факультет. В США получил крупную стипендию за добросовестную учёбу на медицинском факультете. В Венесуэле он работал и развивался, в 1980-х годах его потянуло в актёрскую карьеру и он стал играть в театре, начиная с 1987 года он стал играть роли в кино и телесериалах — всего снялся в 16 работах. Самыми популярными работами в карьере актёра являются венесуэльская Брюнетка Клара и мексиканские Узы любви и Мне не жить без тебя, указанные телесериалы были проданы во многие страны мира и актёр вышел на мировой уровень популярности. Был номинирован на 4 премии — Mara de Oro, Meridiano de Oro, TVyNovelas и La estrella de plata — во всех премиях он получил достойную победу.

Фильмография 
1
Жертвоприношение женщины (сериал, 2011)
Sacrificio de Mujer ... Dr. Augusto Talamonti

2
Страстное сердце (сериал, 2011 – 2012)
Corazón Apasionado ... Ricardo Rey

3
Непокорная Альма (сериал, 2009)
Alma Indomable ... Esteban de la Vega

4
Клянусь, что люблю тебя (сериал, 2008 – ...)
Juro que te amo ... Amado Madrigal

5
Страсть (сериал, 2007)
Pasión ... John Foreman 'El Inglés'

6
Невинность (сериал, 2004 – 2005)
Inocente de ti ... Sergio Dalmacci

7
Жизнь взаймы (сериал, 2000)
Vidas prestadas ... José María 'Chema' Rivero + ассоциированный продюсер

8
Мне не жить без тебя (сериал, 1996)
Te sigo amando ... Luis Angel Zaldivar

9
Узы любви (сериал, 1995 – ...)
Lazos de amor ... Nicolás Miranda

10
Брюнетка Клара (сериал, 1994)
Morena Clara ... Valentín Andara

11
Макарена (сериал, 1992)
Macarena ... José Miguel

12
Жестокий мир (сериал, 1991)
Mundo de fieras ... Ivan Soriano

13
Марибель (сериал, 1989)
Maribel ... Luis Alexander

14
Красотка (сериал, 1988)
Niña bonita ... Francisco León

15
А также на Луну (сериал, 1987)
Y la luna también

Камео 
16
Сегодня ночью с Платанито (сериал, 2013 – ...)
Noches con Platanito ... играет самого себя - гость

Ссылки 
 Подробная биография.
 Досье с фильмографией на сайте КиноПоиск.

Актёры по алфавиту
Продюсеры по алфавиту
Актёры Венесуэлы
Актёры Мексики
Продюсеры Венесуэлы
Продюсеры Мексики
Лауреаты премии La estrella de plata
Лауреаты премии Mara de Oro
Лауреаты премии Meridiano de Oro
Актёры и актрисы — лауреаты премии TVyNovelas (Мексика)